Janderup (plaats), plaats in Denemarken
 Janderup (parochie), parochie in Denemarken